В этом списке представлены российские игроки, которые провели как минимум один матч в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги или в играх плей-офф Кубка Стэнли.

За период с 1983 по 2022 годы в НХЛ выступали 282 российских хоккеиста, в том числе 260 полевых игроков и 22 вратаря. Семеро советских игроков (Виктор Нечаев, Сергей Пряхин, Владимир Крутов, Сергей Стариков, Сергей Харин, Игорь Вязьмикин, Сергей Мыльников) не выступали в НХЛ после распада СССР; Нечаев к этому моменту завершил карьеру. Андрей Ломакин уехал в Северную Америку в 1991 году, Денис Червяков — в 1992 году и в дальнейшем в России не выступали; достоверной информации о наличии у них российского гражданства не имеется.

Данные приведены по официальному сайту НХЛ по состоянию на начало сезона 2022/23.

Статистика

Полевые игроки

Вратари

Достижения и награды

Члены Зала хоккейной славы 

Включённые в Зал славы советские хоккеисты Владислав Третьяк (включён в 1989 году), Валерий Харламов (2005) и Александр Якушев (2018) в НХЛ не выступали.

Кубок Стэнли 

На 2022 год всего на кубке были выгравированы имена тридцати шести россиян, из которых тридцать три выигрывали Кубок Стэнли исключительно как игроки, один — исключительно как тренер (Владимир Буре) и двое — как в качестве игрока, так и в качестве тренера (Вячеслав Фетисов и Сергей Гончар).

Трижды обладателями становились Игорь Ларионов, Сергей Фёдоров (оба — «Детройт Ред Уингз»), Сергей Брылин («Нью-Джерси Девилз») и Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»), дважды — Сергей Зубов, Сергей Немчинов, Вячеслав Козлов, Олег Твердовский, Павел Дацюк, Вячеслав Войнов, Андрей Василевский, Никита Кучеров, Михаил Сергачёв и Вячеслав Фетисов. Фетисов был отмечен также и как тренер клуба-победителя. Дважды высшей наградой отмечался за работу в тренерском штабе и Владимир Буре.

Индивидуальные призы НХЛ

Сборные всех звёзд и матчи всех звёзд

Ссылки 
Сводные данные по статистике российских хоккеистов на официальном сайте НХЛ
 в регулярных чемпионатах НХЛ
 Полевые игроки
 Вратари
 в плей-офф
 Полевые игроки
 Вратари
Символические сборные всех звёзд НХЛ
 NHL All-Star Teams | Hockey-Reference.com
 NHL All-Rookie Teams | Hockey-Reference.com
Прочее
 NHL All-Star Game History & Statistics | Hockey-Reference.com
 Российский след в 100-летней истории НХЛ — Спорт — ТАСС

Примечания 
Комментарии

Профили игроков на сайте НХЛ

Списки НХЛ
НХЛ